Баум — российская компания, занимающаяся производством систем хранения данных.

Научно-производственное объединение Баум — создана в 2010 году. Среди продуктов данной компании — СХД Баум на основе Astra Linux. Компания также участвует в разработке флэш-карт Компания сотрудничает с различными российским фирмами.

В связи с переходом российских компаний на отечественные комплектующие производство компании НПО Баум является востребованным.

Компания расположена в 1 корпусе Энергомашиностроения МГТУ имени Баумана.

Структура 
 2 Центра исследований и разработок.
 17 партнёров- в т ч МГТУ имени Баумана, Межведомственный суперкомпьютерный центр, Intel, МЦСТ Эльбрус.
 250 партнёрских и сервисных центров.
 50 и более установок.

Руководство 
 Андрей Гантимуров — генеральный директор.

Примечания

Ссылки 
  Сайт компании «НПО Baum»

ИТ-компании России
Компании, основанные в 2010 году